Cet article relate le parcours de l'Équipe de Croatie masculine de handball lors du Championnat du monde 2009 organisé au Croatie du 16 janvier au . Il s'agit de la  de la Croatie aux Championnats du monde.

Sur son sol, les Croates font honneur à leur statut de favori en arrivant invaincu jusqu'en finale mais doivent s'incliner 19 buts à 24 face à leur « meilleur ennemi », la France.

Qualification 

La Croatie est automatiquement qualifié en tant que pays hôte de la compétition.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition 

 
|-class="sortbottom" 

|-class="sortbottom" 
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

|-class="sortbottom" 
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

|-class="sortbottom" 
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centre

 
|-class="sortbottom" 
!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Résultats

Phase de groupe

Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Journée 5

Tour principal

Journée 1 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 2 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 3 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Demi-finale 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Finale

Statistiques et récompenses

Meilleurs joueurs 
Trois joueurs croates ont été élus dans l'équipe type de la compétition : :
 Meilleur joueur : Igor Vori
 Meilleur pivot : Igor Vori
 Meilleur arrière gauche : Blaženko Lacković
 Meilleur ailier droit : Ivan Čupić

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2009

Championnat du monde masculin de handball 2009
Croatie